Командный чемпионат России по спидвею 1997 – пятый розыгрыш турнира. По сравнению с чемпионатом 1996 г. уменьшилось количество участников:  руководством «Мега-Лады» было решено более не заявлять на чемпионат вторую команду, а клуб «Лукойл» (бывшая «Башкирия») переехал в город Октябрьский.

Участники чемпионата 

Формально клуб "Восток" представлял город Владивосток.

Составы 

Цветом выделены участники-юниоры.

Ход чемпионата

Результаты гонок 

За каждую непроведённую гонку командам-виновницам засчитаны технические поражения.

Итоговые результаты 

При равенстве очков бронзовая медаль была присуждена «Востоку» из-за неявки «Локомотива» во Владивосток.

Чемпионаты России по спидвею
Соревнования по спидвею
Чемпионаты России в 1997 году